Marwan (a veces escrito como Marwán) es un nombre propio árabe, y puede referirse a: 

 Marwán I, cuarto califa omeya.
 Marwán II, califa omeya entre 744 y 750. 
 Marwan Al Saffar, futbolista emiratí.
 Marwan Barghouti, político y escritor palestino.
 Marwan Kenzari, actor y comediante neerlandés de origen tunecino.
 Marwan Khoury, compositor, cantante y arreglista libanés.
 Marwán, cantante y escritor español de origen palestino nacido en 1979.